Dit is een lijst van planetoïden 5201-5300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (5201) Ferraz-Mello || 1983 XF || 1 december 1983 || E. Bowell
|-
| (5202) Charleseliot || 1983 XX || 5 december 1983 || A. Mrkos
|-
| (5203) Pavarotti || 1984 SF1 || 27 september 1984 || Z. Vávrová
|-
| (5204) Herakleitos || 1988 CN2 || 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (5205) Servián || 1988 CU7 || 11 februari 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5206) Kodomonomori || 1988 ED || 7 maart 1988 || Y. Oshima
|-
| (5207) Hearnshaw || 1988 HE || 15 april 1988 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5208) Royer || 1989 CH1 || 6 februari 1989 || E. F. Helin
|-
| (5209) Oloosson || 1989 CW1 || 13 februari 1989 || T. Seki
|-
| (5210) Saint-Saëns || 1989 EL6 || 7 maart 1989 || F. Börngen
|-
| (5211) Stevenson || 1989 NX || 8 juli 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5212) Celiacruz || 1989 SS || 29 september 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5213) Takahashi || 1990 FU || 18 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5214) Oozora || 1990 VN3 || 13 november 1990 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| (5215) Tsurui || 1991 AE || 9 januari 1991 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (5216) Cannizzo || 1941 HA || 16 april 1941 || L. Oterma
|-
| (5217) Chaozhou || 1966 CL || 13 februari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5218) Kutsak || 1969 TB3 || 9 oktober 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (5219) Zemka || 1976 GU3 || 2 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5220) Vika || 1979 SA8 || 23 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (5221) Fabribudweis || 1980 FB || 16 maart 1980 || L. Brožek
|-
| (5222) Ioffe || 1980 TL13 || 11 oktober 1980 || N. S. Chernykh
|-
| (5223) McSween || 1981 EX6 || 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (5224) Abbe || 1982 DX3 || 21 februari 1982 || F. Börngen
|-
| (5225) Loral || 1983 TS1 || 12 oktober 1983 || E. Bowell
|-
| (5226) Pollack || 1983 WL || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (5227) Bocacara || 1986 PE || 4 augustus 1986 || INAS
|-
| (5228) Máca || 1986 VT || 3 november 1986 || Z. Vávrová
|-
| (5229) Irurita || 1987 DE6 || 23 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (5230) Asahina || 1988 EF || 10 maart 1988 || J. Alu
|-
| (5231) Verne || 1988 JV || 9 mei 1988 || C. S. Shoemaker
|-
| (5232) Jordaens || 1988 PR1 || 14 augustus 1988 || E. W. Elst
|-
| (5233) Nastes || 1988 RL10 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (5234) Sechenov || 1989 VP || 4 november 1989 || L. G. Karachkina
|-
| (5235) Jean-Loup || 1990 SA1 || 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (5236) Yoko || 1990 TG3 || 10 oktober 1990 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5237) Yoshikawa || 1990 UF3 || 26 oktober 1990 || T. Urata
|-
| (5238) Naozane || 1990 VE2 || 13 november 1990 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| (5239) Reiki || 1990 VC4 || 14 november 1990 || S. Izumikawa, O. Muramatsu
|-
| (5240) Kwasan || 1990 XE || 7 december 1990 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (5241) Beeson || 1990 YL || 23 december 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (5242) Kenreimonin || 1991 BO || 18 januari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (5243) Clasien || 1246 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5244) Amphilochos || 1973 SQ1 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5245) Maslyakov || 1976 GR2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (5246) Migliorini || 1979 OB || 26 juli 1979 || E. Bowell
|-
| (5247) Krylov || 1982 UP6 || 20 oktober 1982 || L. G. Karachkina
|-
| (5248) Scardia || 1983 GQ || 6 april 1983 || H. Debehogne, G. DeSanctis
|-
| (5249) Giza || 1983 HJ || 18 april 1983 || N. G. Thomas
|-
| (5250) Jas || 1984 QF || 21 augustus 1984 || A. Mrkos
|-
| (5251) Bradwood || 1985 KA || 18 mei 1985 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| (5252) Vikrymov || 1985 PZ1 || 13 augustus 1985 || N. S. Chernykh
|-
| (5253) Fredclifford || 1985 XB || 15 december 1985 || S. Singer-Brewster
|-
| (5254) Ulysses || 1986 VG1 || 7 november 1986 || E. W. Elst
|-
| (5255) Johnsophie || 1988 KF || 19 mei 1988 || E. F. Helin
|-
| (5256) Farquhar || 1988 NN || 11 juli 1988 || E. F. Helin, C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| (5257) Laogonus || 1988 RS10 || 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (5258) Rhoeo || 1989 AU1 || 1 januari 1989 || Y. Oshima
|-
| (5259) Epeigeus || 1989 BB1 || 30 januari 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5260) Philvéron || 1989 RH || 2 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (5261) Eureka || 1990 MB || 20 juni 1990 || D. H. Levy, H. E. Holt
|-
| (5262) Brucegoldberg || 1990 XB1 || 14 december 1990 || E. F. Helin
|-
| (5263) Arrius || 1991 GY9 || 13 april 1991 || D. I. Steel
|-
| (5264) Telephus || 1991 KC || 17 mei 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5265) Schadow || 2570 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5266) Rauch || 4047 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5267) Zegmott || 1966 CF || 13 februari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (5268) Černohorský || 1971 US1 || 26 oktober 1971 || L. Kohoutek
|-
| (5269) Paustovskij || 1978 SL6 || 28 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (5270) Kakabadze || 1979 KR || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (5271) Kaylamaya || 1979 MH7 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (5272) Dickinson || 1981 QH2 || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (5273) Peilisheng || 1982 DQ6 || 16 februari 1982 || Xinglong
|-
| (5274) Degewij || 1985 RS || 14 september 1985 || E. Bowell
|-
| (5275) Zdislava || 1986 UU || 28 oktober 1986 || Z. Vávrová
|-
| (5276) Gulkis || 1987 GK || 1 april 1987 || E. F. Helin
|-
| (5277) Brisbane || 1988 DO || 22 februari 1988 || R. H. McNaught
|-
| (5278) Polly || 1988 EJ1 || 12 maart 1988 || E. F. Helin
|-
| (5279) Arthuradel || 1988 LA || 8 juni 1988 || T. Rodriquez
|-
| (5280) Andrewbecker || 1988 PT || 11 augustus 1988 || C. Mikolajczak, R. Coker
|-
| (5281) Lindstrom || 1988 SO1 || 6 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (5282) Yamatotakeru || 1988 VT || 2 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (5283) Pyrrhus || 1989 BW || 31 januari 1989 || C. S. Shoemaker
|-
| (5284) Orsilocus || 1989 CK2 || 1 februari 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5285) Krethon || 1989 EO11 || 9 maart 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (5286) Haruomukai || 1989 VT1 || 4 november 1989 || M. Mukai, M. Takeishi
|-
| (5287) Heishu || 1989 WE || 20 november 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5288) Nankichi || 1989 XD || 3 december 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5289) Niemela || 1990 KG2 || 28 mei 1990 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (5290) Langevin || 1990 OD4 || 30 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (5291) Yuuko || 1990 YT || 20 december 1990 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (5292) Mackwell || 1991 AJ1 || 12 januari 1991 || H. Shiozawa, M. Kizawa
|-
| (5293) Bentengahama || 1991 BQ2 || 23 januari 1991 || M. Matsuyama, K. Watanabe
|-
| (5294) Onnetoh || 1991 CB || 3 februari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (5295) Masayo || 1991 CE || 5 februari 1991 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (5296) Friedrich || 9546 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5297) Schinkel || 4170 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (5298) Paraskevopoulos || 1966 PK || 7 augustus 1966 || Boyden Observatory
|-
| (5299) Bittesini || 1969 LB || 8 juni 1969 || C. U. Cesco
|-
| (5300) Sats || 1974 SX1 || 19 september 1974 || L. I. Chernykh|}

Planetoïdenlijsten